Плакодонти (Placodontia) — вимерлий ряд морських рептилій, що існував у тріасовому періоді.

Опис 
Плакодонти сягали 1-2 м, зрідка до 3 м завдовжки. Тіло мало обтічну і веретеноподібну форму. Голова маленька. У деяких видів тулуб був захищений дуже важким кістковим покривом. Плакодонти мали короткі ноги і довгий плоский хвіст. Лапи мали перетинки між пальцями. Вони не були здатні швидко й добре плавати.

Їхня назва з латини перекладається як «плоскі зуби», бо на задній стінці пащі містилися великі плоскі зуби, які допомагали перемелювати молюсків і ракоподібних, якими плакодонти харчувалися. На передній стінці пащі були гострі як леза зуби, з допомогою яких вони видобували здобич із валунів і скель. Лише Henodus мав зуби схожі на китовий вус, які призначені для фільтрування планктону.

Ранньотріасові форми, такі як Placodus, ззовні були схожими на сучасних морських ігуан. У цей період їх розмір, ймовірно, був достатнім для того, щоб уникнути нападів основних морських хижаків того часу — акул. Згодом у морях з'явилися серйозніші хижаки — іхтіозаври і нотозаври, тому у плакодонтів для захисту від хижаків утворилися на спинах кісткові пластинки. У пізніших форм (Henodus, Placochelys) ці пластини настільки зрослися, що ці рептилії стали схожими на сучасних морських черепах.

Класифікація 
 ряд Placodontia
 рід Pararcus
 надродина Placodontoidea
 родина Paraplacodontidae
 рід Paraplacodus
 родина Placodontidae
 рід Placodus
 надродина Cyamodontoidea
 родина Henodontidae
 рід Henodus
 рід Parahenodus
 родина Cyamodontidae
 рід Cyamodus
 рід Protenodontosaurus
 родина Placochelyidae
 рід Placochelys
 рід Psephoderma

Філогенія 
Філогенетична кладограма за Neenan et al. (2013):

Примітки

Посилання 
 The Triassic World
 Palaeos
 Oceans of Kansas Palaeontology Mike Everhart
 Mikko's Phylogeny Archive

Вимерлі плазуни
Завроптеригії